Puiseqajuitsoq bezeichnet:
 Puiseqajuitsoq (Bucht, Akunnaap Saqqaa), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Puiseqajuitsoq (Bucht, Tasiusaq), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Puiseqajuitsoq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Puiseqajuitsoq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland